Les Baptistes peuvent être :
 Des adeptes de Jean le Baptiste ;
 Des adeptes d'un des nombreux mouvements baptistes antiques;
 Les adeptes de la confession chrétienne issue de la Réforme protestante fondée au  par les pasteurs John Smyth et Thomas Helwys appelée Baptisme séparés en deux groupes distincts dont la doctrine du salut diverge :
le baptisme général ou traditionnel (General Baptist issus du ministère de Thomas Helwys près de Londres en 1611).
 le baptisme réformé (Particular Baptist; cette branche du baptisme est basée sur la confession de foi de Londres de 1689).
Les Baptistes du libre arbitre qui est un développement américain du mouvement des baptistes généraux, datant du début du  siècle.
 Les Baptistes du Septième Jour qui sont des Protestants baptistes de théologie conservatrice, ayant pour particularité d'observer le sabbat chrétien, du vendredi soir au samedi soir.